Het ATP-toernooi van Umag 1990 (met de officiële naam Yugoslav Open 1990) werd gespeeld van 14 tot en met 20 mei 1990. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Joegoslavische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag
Sport in Joegoslavië